Анатолий Степанович Поплавной — российский учёный (теоретическая физика), доктор физико-математических наук, профессор Кемеровского государственного университета, заслуженный деятель науки РФ (1997).

Родился 23 июля 1941 года в г. Боготол Красноярского края. Там же учился в школе №56.

Окончил физический факультет Томского государственного университета им. .В. Куйбышева (1963).

В 1963—1974 гг. работал в Сибирском физико-техническом институте им В. Д. Кузнецова (Томск) младшим, затем старшим научным сотрудником. Параллельно читал курсы лекций в педагогическом и политехническом институтах.

В 1967 г. защитил кандидатскую диссертацию:
 Структура энергетических зон некоторых полупроводников типа AшВУ и АпВlv C2v : диссертация ... кандидата физико-математических наук : 01.00.00. - Томск, 1967. - 280 с. : ил.

С 1974 г. заведующий кафедрой теоретической физики Кемеровского государственного университета. С 1983 по 1989 г. — декан физического факультета.

Доктор физико-математических наук (1984); в том же году присвоено звание профессора. Диссертация:
 Зонная структура, динамика решетки и явления переноса в некоторых сложных алмазоподобных полупроводниках : диссертация ... доктора физико-математических наук : 01.04.10. - Кемерово, 1982. - 542 c. : ил.

Опубликовал свыше 300 научных работ.

Заслуженный деятель науки РФ (1997).

Сочинения:
 Теория твердого тела [Текст] : Учеб. пособие. - Кемерово : Изд-во Кемер. ун-та, 1977-. - 20 см.
 Квантовая теория рассеяния : (Учеб. пособие) / А. С. Поплавной; Кемеров. гос. ун-т. - Кемерово : КГУ, 1989. - 120 с. : ил.; 20 см.
 Механизмы суперионного переноса в кристаллах : учебное пособие / А. С. Поплавной ; М-во образования и науки РФ, Гос. образовательное учреждение высш. проф. образования "Кемеровский гос. ун-т". - Кемерово : Кемеровский гос. ун-т, 2009. - 181 с. : ил., табл.; 20 см.; ISBN 978-5-8353-0979-5
 Многомерная кристаллография и ее применение в физике [Текст] : учебное пособие / А. С. Поплавной ; М-во образования и науки РФ, Гос. образовательное учреждение высш. проф. образования "Кемеровский гос. ун-т". - Кемерово : ГОУ ВПО "Кемеровский гос. ун-т", 2010. - 243 с. : ил., табл.; 21 см.; ISBN 978-5-8353-1099-9
 Теория физических и физико-химических свойств сложных кристаллических соединений с различным типом химической связи [Текст] : монография / [А. С. Поплавной и др. ; под общ. ред. А. С. Поплавного]. - Кемерово : КемГУ, 2012. - 399 с. : ил., табл.; 30 см. - (Ведущие научные школы КемГУ / М-во образования и науки Российской Федерации, Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высш. проф. образования "Кемеровский гос. ун-т").; ISBN 978-5-8353-1263-4
 Проблемы современной оптики / Б. П. Невзоров, А. С. Поплавной; Кемер. гос. ун-т. - Кемерово : КГУ, 1995. - 151 с. : ил.; 20 см.; ISBN 5-202-00107-X :
 Методы вычислений электронной структуры полупроводниковых низкоразмерных структур : Учеб. пособие / Ю. И. Полыгалов, А. С. Поплавной; Кемер. гос. ун-т. - Кемерово : КГУ, 1995. - 188 с. : ил.; 20 см.; ISBN 5-202-00106-1 :
 Факторы Дебая-Уоллера в кристаллах : учебное пособие / Ю. М. Басалаев, А. С. Поплавной ; М-во образования и науки РФ, ГОУ ВПО "Кемеровский гос. ун-т". - Кемерово : Кемеровский гос. ун-т, 2008. - 126, [1] с. : ил., табл.; 20 см.; ISBN 978-5-8353-0707-4 :
 Электронное строение оксианионных кристаллов : монография / Ю. Н. Журавлев, А. С. Поплавной ; Федеральное агентство по образованию, Гос. образовательное учреждение высш. проф. образования "Кемеровский гос. ун-т". - Томск : Изд-во Томского гос. пед. ун-та, 2008 (Томск : Типография ТГПУ). - 194 с. : ил.; 20 см.; ISBN 978-5-8353-0840-8
 Электронное строение тройных алмазоподобных соединений со структурой халькопирита / Ю. М. Басалаев, А. С. Поплавной ; М-во образования и науки РФ, Федеральное агентство по образованию РФ, Гос. образовательное учреждение высш. проф. образования "Кемеровский гос. ун-т". - Кемерово : Кемеровский гос. ун-т, 2009. - 225 с. : ил., табл.; 20 см.; ISBN 978-5-8353-0958-0
 Методы исследования структуры твердых тел : учебное пособие / Ю. М. Басалаев, В. Г. Додонов, А. С. Поплавной ; М-во образования и науки Российской Федерации, Гос. образовательное учреждение высш. проф. образования "Кемеровский гос. ун-т". - Томск : Изд-во Томского гос. пед. ун-та, 2008. - 135 с. : ил., табл.; 20 см.; ISBN 978-5-8353-0655-8
 Физика наноструктур [Текст] : учебное пособие / Д. В. Корабельников, Н. Г. Кравченко, А. С. Поплавной ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кемеровский государственный университет". - Кемерово : Кемеровский гос. ун-т, 2016. - 160 с. : ил., табл.; 21 см.; ISBN 978-5-8353-2048-6 : 131 экз.
 Теория твердого тела [Текст] : Учеб. пособие. - Кемерово : Изд-во Кемер. ун-та, 1977-. - 20 см. Ч. 1: Микроскопическая теория механических и тепловых свойств кристаллов [Текст]. - 1977. - 111 с. : граф.
 Концепции современного естествознания [Текст] : учебное пособие / Т. Ю. Дробчик, М. Л. Золотарев, Б. П. Невзоров, А. С. Поплавной ; М-во образования и науки Российской Федерации, Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высш. проф. образования "Кемеровский гос. ун-т". - Кемерово : Кемеровский гос. ун-т, 2014. - 235 с. : ил., портр.; 21 см.; ISBN 978-5-8353-1765-3
 История фундаментальных понятий физики : (Учеб. пособие) / / Б. П. Невзоров, А. С. Поплавной ; Кемер. гос. ун-т, Каф. теорет. физики. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 1998-. - 20 см. Ч. 1: Пространство, время, материя, движение. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 1998. - 192 с. : ил.; ISBN 5-230-20828-7 :

Источники 
 Профессора Кемеровского государственного университета: вып. 1. 1953—1999 Кемеровский гос. университет, 1999
 https://www.slideserve.com/lihua/4227475